Ha Undzsu (1983) Ázsia-játékok-ezüstérmes dél-koreai kosárlabdázónő, olimpikon
 Ha Undzsu (1986) dél-koreai úszónő, olimpikon